Christian Ultsch ist der Name folgender Personen:

* Christian Ultsch (Journalist) (* 1969), österreichischer Journalist und Autor
 Christian Ultsch (Judoka) (* 1981), deutscher Judoka